Kaiserliches Zeughaus steht für folgende Bauwerke in Wien:

 Kaiserliches Zeughaus (Oberes Arsenal), in der Renngasse (1587 bis 1848)
 Kaiserliches Zeughaus (Unteres Arsenal), an der Seilerstätte (1677 bis 1869)

Siehe auch:
 Bürgerliches Zeughaus, Am Hof (ab 1562)